Дорошенко Михайло:

Відомі представники 

 Дорошенко Михайло (дата народження невідома —  1628) — український військовий діяч, з 1618 року — козацький полковник, козацький гетьман (1622–1628 з перервами).
 Дорошенко Михайло — (1899—1986) — український мемуарист, автор спогадів про Холодний Яр.
 Дорошенко Михайло Васильович  — уроджений син Василя Климченка та Горпини Дорофіївни Дорошенко, усиновлений дядьком, Лук'яном Дорошенком, військовий товариш при відставці, прапрадід Дмитра Івановича Дорошенка.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок